Kaisergelb steht für:

 das Pigment Dipikrylamin
 den historischen Farbstoff Gamboge, Gummigutta
 das in der Kaiserzeit für Fassaden übliche Schönbrunner Gelb